

Onomastica
Sofonisba – nome proprio di persona italiano femminile

Opere
Sofonisba – tragedia di Vittorio Alfieri
Sofonisba – tragedia di Gian Giorgio Trissino
Sofonisba – dipinto di Andrea Mantegna

Persone
Sofonisba – nobile cartaginese, moglie di Massinissa
Sofonisba Anguissola – pittrice italiana